Алфер:

 Алфер — магнитострикционный сплав алюминия и железа
 Алфер — фамилия:
 Алфер, Ральф Ашер (1921—2007) — американский физик, астроном и космолог